Savini peut faire référence à :

Patronyme 
 Alfonso Savini (1836-1908), peintre italien
 Alfredo Savini (1868-1924), peintre italien, fils d'Alfonso
 Armando Savini (1946-), chanteur italien
 Claudio Savini (1956-), coureur cycliste italien
 Daniel Savini (1997-), coureur cycliste italien
 Filippo Savini (1985-), coureur cycliste italien
 Francesco Savini (1846-1940), historien, archéologue, bibliographe, paléographe et numismate italien
  (1848-1904), linguiste italien
 Giuseppe Savini (1883-1950), musicien italien
 Henri Savini (1975-), footballeur français
 Mirko Savini (1979-), footballeur italien
 Tom Savini (1946-), acteur, réalisateur, maquilleur et auteur d'effets spéciaux américain
 Vincenzo Cordova Savini (1819-1897), personnalité politique italienne
  (1852-1925), restaurateur

Autre 
 , restaurant en Italie
 , localité en Italie